Amerikai Egyesült Államok
 Chehalis, település Washington államban
 Chehalis, folyó Washington államban

 Kanada
 Chehalis, település Brit Columbiában
 Chehalis, folyó Brit Columbiában

Indián népek
 Csehalisz indiánok
 Csehalisz törzs